Monze (Aude), een gemeente in het Franse departement Aude
Monze (Zambia), een plaats in de Zuidprovincie van Zambia